Жозеф Луи Лепик (; 1765—1827) — французский военачальник, дивизионный генерал, чья карьера была тесно связана с гвардейской кавалерией. Знаменит, в первую очередь, своим участием в битве при Прейсиш-Эйлау во главе гвардейского полка Конных гренадер.

Начало пути 
Одиннадцатый ребенок в бедной семье из тринадцати детей.

17 мая 1781 года Лепик записался в драгунский полк господина де Лескура. Позже этот полк стал полком егерей «Трёх Епископств». В январе 1791 полк был переименован во 2-й полк конных егерей. К октябрю 1792 года Лепик уже был подполковником, а затем присоединился к 21-му полку конных егерей в качестве шефа эскадрона.

Лепик сражался в восставшей против республиканского правления Вандее под командование бригадного генерала Жана-Пьера Траво. Лепик участвовал в захвате вандейского главнокомандующего  Франсуа-Атанаса Шаретта 23 марта 1796 года. В том бою Лепик ранил Шаретта. Окончательно к сдаче в плен роялиста принудил капитан Жан-Мари Вержье.

Военная карьера 

С середины 1796 по 1801 годы Лепик со своим полком служил в Итальянской армии. В Пастренго, 26 марта 1799 года, многообещающий офицер получил семь сабельных ранений в голову, одно в плечо, также Луи получил пулю в руку. В награду за отличие в том бою командир Итальянской армии, генерал Шерер сделал Лепика полковником. Двадцать третьего апреля Директория ратифицировала повышение.

Лепик сражался при Маренго в качестве командира 15-го конно-егерского полка, однако активно в сражении не участвовал. Следующие четыре года он провёл, служа в гарнизонах, в основном – в Италии.

21 марта 1805 года Лепик стал заместителем командира полка конных гренадер, заменив полковника Антуана Улье, перешедшего в жандармерию.

Лепик служил в Австрии, Пруссии и Польше. Дважды генерал был ранен штыком при Эйлау, где полк Лепика потерял четырёх офицеров убитыми и четырнадцать, считая самого Луи, ранеными. Во втором томе своих мемуаров, на странице 73, барон Меневаль описывает, как гренадеры Лепика, соединившись с кирасирами д’Опуля (всего 24 эскадрона) атаковали русские каре, сломили центр, отступили, напали вторично и достигли третьей линии обороны противника, после чего кавалеристы были вынуждены отступить. В той атаке убили д’Опуля.

Лепик, популярный, но суровый командир, страдал от артрита и болезни коленей, что его очень волновало. Он с трудом вёл в бой своих солдат. Каждое утро его посещал Ларрей. Хирург накладывал Лепику повязки, пропитанные камфорой и другими лекарствами, доступными в то время. Лепик пытался снять боль, которую упрямо терпел, несмотря на тяжёлые раны при Эйлау.

Спустя неделю после Эйлау, Наполеон повысил Лепика до бригадного генерала и выдал ему тридцать тысяч франков в качестве премии, которые Лепик разделил между своими подчинёнными.

В 1808 году Лепик командовал подразделениями, посланными в Испанию, где полк конных гренадер не особо проявил себя, однако один из его офицеров, Готье, был ранен во время восстания в Мадриде второго мая.

Лепик позже стал мужем юной и очаровательной Жозефины-Фелисити Жоффей 19 апреля 1809 года. Третьего мая того же года Лепик стал бароном Империи. Вскоре генерал покинул свою новую жену и отправился в Австрию. У Лепика было семь детей, двое из которых умерли в младенчестве. Все остальные были мальчиками: Луи-Жозеф-Наполеон (р. 1810), Антуан-Жозеф-Ипполит (р. 1811), Шарль-Феликс-Огаст (р. 1812), Клод-Эдуард (р. 1814) и Жозеф-Александр (р. 1817). Последние двое умерли в возрасте 19 и 6 лет соответственно. Луи-Жозеф унаследовал от отца титул графа, Шарль-Феликс дослужился до бригадного генерала, а Антуан погиб в Алжире в 1840 году, будучи в чине капитана.

Младший брат Лепика, Иоахим, также сражался с отличием. Он являлся капитаном 15-го полка конных егерей и служил под началом своего брата в Итальянской армии, где Иоахима Лепика ранили при Кальдьеро. Иоахим был ранен выстрелом из пушки: осколок снаряда повредил его ногу. Затем брат Луи служил в Пруссии, Польше, Австрии и Испании, где и стал полковником 17-го драгунского. Иоахим Лепик был ранен при Лейпциге и Арси-сюр-Об. В 1815 году он руководил базой снабжения в Труа, а после поражения Наполеона при Ватерлоо служил Бурбонам. По выходу в отставку в 1827 году его назначили почётным полевым маршалом. Он умер в Париже в марте 1835 года. Иоахим женился в ноябре 1818 года на Анне-Маргарите-Каролине Паскье. У пары было четверо детей. Иоахим Лепик являлся офицером Почётного Легиона, Шевалье Святого Людовика, Шевалье Ордена Железной Короны и бароном Империи со второго апреля 1814 года.

Возвращаясь к карьере Лепика, он не сражался при Асперн-Эсслинге: его полк всё ещё находился на марше. 26 июня он стал командором ордена Почётного Легиона.

При Ваграме четыре эскадрона Лепика сражались в составе Императорской Гвардейской Кавалерии под командованием дивизионного генерала Вальтера. В дивизию также входила бригада конных егерей генерала Гюйо, польские шеволежеры генерала Красинского, Драгуны Императрицы генерала Летора и два эскадрона элитной жандармерии генерала Савари.

Затем Лепик вновь отправился на Пиренейский полуостров - сначала в Испанию (1810). Затем он служил в армии Массена в Португалии (1811). В битве при Фуэнтес-д'Оноро он отказался атаковать позиции англичан без прямого приказа маршала Бессьера. Многие историки позже винили Лепика в поражении французов. В конце 1811 года Лепика отозвали во Францию для службы в России.

В кампании 1812 года конные гренадеры не особо пострадали по сравнению с другими кавалерийскими подразделениями. Кстати, начальником гвардейской кавалерии теперь был генерал Сен-Сюльпис. Гвардейская кавалерия, по совету маршала Бессьера, оставалась в резерве во время Бородинской битвы, за что Наполеона позже многие, включая маршала Нея, критиковали. Возможно, они сумели бы нанести русской армии серьёзный урон и даже разбить ее.

7 ноября кавалеристы Лепика сразились в небольшой стычке с казаками Платова. Потери с обеих сторон были несущественными.

Первый из офицеров полка, лейтенант Легран, погиб во время пересечения реки Березины. Лейтенант Одеваль был убит в Вильно 10 декабря, 13 декабря возле Ковно погибли лейтенанты Бержере и Коффиналь.

Лепик, переживший ужасы отступления, несмотря на свои проблемы со здоровьем, стал очень популярен в рядах солдат благодаря своей стойкости. Это отметило и командование — 9 февраля 1813 года Лепик стал дивизионным генералом и в Апреле возглавил 2-й полк почётной Гвардии.

В это время в полк Лепика вступил некто подполковник Александр-Шарль-Мария де Валон дю Бюшерон. Его младший брат, Луи-Александр-Мария, командовал 100-м полком линейной пехоты. Дю Бюшерон и Лепик часто ссорились, предположительно, первый считал, что последний не годится для командования из-за проблем со здоровьем.

Полк Лепика служил в Саксонии в 1813 году и сражался при Лейпциге, где погиб лейтенант Уриид.

После первого отречения Наполеона Лепик остался на службе: возглавлял дивизию, получил орден Святого Людовика.

После возвращения Наполеона в 1815 году примкнул к Императору, но командования не получил.

После второй ссылки Наполеона 
После поражения Наполеона вышел в отставку 9 сентября 1815 года и жил с женой как частное лицо. Лепик умер в своем доме в Андреси 7 января 1827 года. Он оставил по себе память как об умном, храбром и способном офицере, иногда - чересчур осторожном. Всю свою карьеру Лепик серьезно страдал от артрита, но служил с отличием несмотря на это.

Имя генерала выбито на восточной стороне Триумфальной Арки.

Воинские звания 
 Драгун (17 мая 1781 года);
 Бригадир (12 августа 1787 года);
 Сержант (12 февраля 1792 года);
 Капитан (1 октября 1792 года);
 Подполковник (28 октября 1792 года);
 Полковник (26 марта 1799 года, утверждён в чине 23 апреля 1799 года);
 Майор гвардии (21 марта 1805 года);
 Майор-полковник гвардии (18 декабря 1805 года);
 Бригадный генерал (13 февраля 1807 года);
 Дивизионный генерал (9 февраля 1813 года).

Титулы 
 Барон Лепик и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 3 мая 1809 года);
 Граф Лепик (17 января 1815 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (26 июня 1809 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год)

Примечания

Литература 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — Рейттар, 2004. — С. 126.
 Шиканов В. Н. Первая польская кампания 1806—1807. — , 2002.
 Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. — : РОССПЭН, 2004. — С. 414.

Ссылки 
 Двадцатка лучших кавалерийских генералов Наполеона

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Участники Бородинского сражения
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Бароны Империи (Франция)
Графы Империи (Франция)